Дехтяр — українське, російське та єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Дехтяр Борис Якимович (1922—2012) — конструктор легкових автомобілів на Горьківському автомобільному заводі.
 Дехтяр Григорій В'ячеславович ( 1991) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Дивіться також 
 Дегтяр
 Дігтяр
 Діхтяр
 Дьогтяр